Forma demokracji bezpośredniej nazywana w:
 Szwajcarii – Landsgemeinde
 Demokracji ateńskiej – Eklezja
 Sparcie – Apella
 Rzymie – concilium plebis

Izby niższe parlamentów:
 Zgromadzenie Ludowe – izba niższa parlamentu Egiptu
 Zgromadzenie Ludowe – dawna izba niższa parlamentu Republiki Południowej Afryki

Zobacz też 
 Zgromadzenie Narodowe
 Volksraad

Zgromadzenia historyczne